

Anno 
 991 o 991 a.C.

Codici 
 991 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Liverpool, in Inghilterra, attivo dal 1867

Matematica 
 991 – numero